La Tropicale Amissa Bongo 2017 var den 12. udgave af det gabonske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 27. februar til 5. marts 2017. Løbet var en del af UCI Africa Tour 2017 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev Yohann Gène fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Asbjørn Kragh Andersen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape 
 Etapen blev aflyst på grund af en teknisk fejl på flyet, der skulle transportere rytterne til 4. etape.

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

2017
Cykelløb i 2017